Мбини:
 Мбини — континентальная часть Экваториальной Гвинеи.
  — город в Экваториальной Гвинее, расположен на территории провинции Литорал.
  (также Бенито или Воле) — река в Центральной Африке, протекает по территории Экваториальной Гвинеи и Габона.